

Норт-Бенд — місто, штат Небраска
 Норт-Бенд — місто, штат Орегон
 Норт-Бенд — місто, штат Вашингтон
 Норт-Бенд — місто, штат Вісконсин
 Норт-Бенд — селище, штат Огайо